Шахерезада (Шагразада) — персонажка збірки «Тисяча й одна ніч».
 «Шехеразада» — симфонічний твір російського композитора М. Римського-Корсакова.
 643 Шехерезада — астероїд зовнішнього головного поясу, відкритий 8 вересня 1907 року.

Фільми 

 «Шахерезада» (1963) — французький фільм П'єра Гаспара-Юї.
 «Шахерезада» (2018) — французький фільм реж.

Див. також 
 Шехеразада (яхта)